Amaranten kan avse:
 Amaranten (hotell) – ett hotell på Kungsholmen i Stockholm
 Stora Amaranterorden – ett ordenssällskap grundat 1760
 Amaranterorden – en hovorden vid drottning Kristinas hov 1653–1654